National Portrait Gallery ist der Begriff für mehrere vorwiegend auf Porträts national bedeutender Persönlichkeiten ausgerichtete Kunstsammlungen

 National Portrait Gallery (Washington) in den USA
 National Portrait Gallery (London) in Großbritannien
 National Portrait Gallery (Canberra) in Canberra in Australien
 Scottish National Portrait Gallery in  Edinburgh in Schottland

Siehe auch 
 National Gallery